Vedano al Lambro  – comune italiano in provincia di Monza e Brianza.
Vedano Olona  – comune italiano in provincia di Varese.